Coppa dei Campioni 1996-1997 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Campioni 1996-1997 – torneo di pallavolo maschile